Osoby noszące nazwisko Mehsud
 Abdullah Mehsud (1978–2007) – pasztuński terrorysta
 Baitullah Mehsud (1974–2009) – przywódca talibańskiego ugrupowania zbrojnego Tehrik-i-Taliban Pakistan
 Hakimullah Mehsud (1979–2013) – przywódca talibańskiego ugrupowania zbrojnego Tehrik-i-Taliban Pakistan
 Ikramullah Mehsud (ur. 1953) – pakistański urzędnik i dyplomata